Фёдор Устря́лов:

 Устрялов, Фёдор Николаевич (1836—1885) — русский драматург, публицист и переводчик, издатель, сын Н. Г. Устрялова.
 Устрялов, Фёдор Герасимович (1808—1871) — тайный советник, российский юрист, главный редактор-составитель «Свода военных постановлений», генерал-интендант, член Военного совета Российской империи.